Пост № 1 — пост у боевого знамени военной части или военного учебного заведения в СССР и постсоветских странах (утрата знамени — веское основание для расформирования военной части).

 Москва
 Пост № 1 (также известный как Пост Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля)  — главный караульный пост в России.
 Юнармейские посты
 Пост № 1 (Волгоград)
 Пост № 1 (Ростов-на-Дону)
 Пост № 1 (Курск)
 Остановочные пункты железной дороги
 Пост № 1 (платформа)